Imię i nazwisko Sławomir Kaczmarek nosili lub noszą m.in.:
 Sławomir Kaczmarek (ur. 1961) – polski bokser, mistrz i reprezentant Polski 
 Sławomir Kaczmarek (ur. 1971) – polski aktor, artysta kabaretowy
 Sławomir Kaczmarek – polski biolog, dr hab. nauk biologicznych